Aimere kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Aimere, distrikt, Nusa Tenggara Timur, 
 Desa Aimere, administrativ by, Nusa Tenggara Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar